Лас Абрас има више значења:

 Лас Абрас (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Абрас (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику